U55 ou U-55 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , différents sous-marins allemands.

Géométrie 
 Grand icosaèdre tronqué (U55), un polyèdre uniforme non-convexe.

Transports 
Automobile
 Citroën 55, un véhicule utilitaire de Citroën, appelé aussi U55 ou P55.

Métro
  Ligne 55 du métro de Berlin, ancienne ligne de métro aujourd’hui intégrée à la ligne 5.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres